Tramlijn 90 (Brussel)
 Tramlijn 90 (NMVB), in Henegouwen